Бен-Ари́ () — ивритская фамилия.

Известные носители:
 Бен-Ари, Мейрав (род. 1975) — израильский политик.
 Бен-Ари, Михаэль (род. 1963) — израильский политик.